Opstand van Warschau (1794), tegen de Russen
De start van de Novemberopstand (1830)
Opstand in het getto van Warschau (1943)
Opstand van Warschau (1944)